BashBurn es un programa de grabación de discos ópticos para la consola de Linux. No tiene el mismo rendimiento que los programas grabadores actuales, pero actúa como front-end para cdrtools, cdrdao, dvd+rw-tools y otras aplicaciones.

Hasta ahora BashBurn soporta:

 Grabación de CD/DVD de datos.
 Grabación de CD de audio.
 Grabación y creación de imágenes ISO.
 Grabación de archivos bin/cue.
 Grabación de CD/DVD multisesión.
 Borrado de CD-RW.
 Ripear CD de audio a archivos Ogg/Mp3/Flac.

BashBurn está disponible en algunos idiomas, como inglés, sueco y alemán. Las traducciones se hacen en archivo de texto sin formato, haciendo que sea fácil.

Enlaces externos 
 Sitio web oficial de BashBurn 
 

Programas de grabación de discos ópticos para Linux
Programas libres de grabación de discos ópticos